

Kordyliera Środkowa 
 Kordyliera Środkowa – pasmo górskie w Boliwii, część Andów
 Kordyliera Środkowa – pasmo górskie na Haiti
 Kordyliera Środkowa – pasmo górskie w Kolumbii, część Andów
 Kordyliera Środkowa – pasmo górskie w Kostaryce
 Kordyliera Środkowa – pasmo górskie w Panamie
 Kordyliera Środkowa – pasmo górskie w Peru, część Andów
 Kordyliera Środkowa – pasmo górskie na Portoryko

Kordyliera Centralna 
 Kordyliera Centralna – pasmo górskie w Dominikanie
 Kordyliera Centralna – pasmo górskie w Hiszpanii
 Kordyliera Centralna – pasmo górskie na Filipinach, na wyspie Luzon

Zobacz też 
 Góry Centralne (Nowa Gwinea)